Maranhense – abitanti di Maranhão
Maranhense – abitanti di São Sebastião do Maranhão